Codex Tischendorfianus steht für:

 Codex Tischendorfianus III, griechische Handschrift der Evangelien des Lukas und des Johannes
 Codex Tischendorfianus IV, griechische Handschrift der vier Evangelien